2. division 2017/2018 var den tredje högsta ligan i Danmark säsongen 2017/2018.

Serier

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Kvalspel

Lag som spelades i samma serie möts inte i upp- och nedflyttningsspelen. Lag som spelade i grupp 1 spelar här bara mot lag som spelade i grupp 2 respektive 3. Lag från grupp 2 möter lag från grupp 1 och 3, samt lag från grupp 3 möter lag från grupp 1 och 2.

Uppflyttning

Poängtabell

Resultattabell

Nedflyttning

Poängtabell

Resultattabell

Källor
 DBU.dk

2017 i Danmark
2018 i Danmark
Fotbollssäsongen 2017/2018
2017/2018